In dieser Liste der Gemeinden in der Emilia-Romagna  sind alle Gemeinden in der Region Emilia-Romagna der Republik Italien aufgeführt. Der Stand der Einwohnerzahlen ist allgemein der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt.

Emilia
!